Ранчо ла Монтања има више значења:

 Ранчо ла Монтања (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Монтања, Ла Гонзалера (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику